Горбачевська Софія Дмитрівна (24 серпня, 1992, смт. Зарічне Зарічненського району Рівненської області) — українська майстриня художньої кераміки.

З біографії 

У 2012 р. закінчила Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Учасниця виставок у Києві та всеукраїнських виставок (2014—2018).

Вироби майстрині — скульптури, вази, посуд та інші декоративні вироби з глини.

Посилання 
Сайт художниці керамістки Горбачевської Софії Дмитрівни

__ІНДЕКС__

Українські художники
Українські керамісти
Художниці